Смагино — название нескольких населённых пунктов в России:
 Смагино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Смагино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Смагино — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Смагино — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Смагино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Смагино — село в Шенталинском районе Самарской области.
 Смагино — деревня в Старицком районе Тверской области.